Шараповское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Шараповское сельское поселение — входит в Новооскольский район

Омская область
 Шараповское сельское поселение — входит в Марьяновский район

Тверская область
 Шараповское сельское поселение — входит в Западнодвинский район